Кен Морроу (; род. 17 октября 1956, Флинт) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983). Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На Драфте НХЛ 1976 года был выбран в 4-м раунде под общим 68-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Он продолжил играть за студенческую команду «Боулинг Грин Фэлконс», которая представляет местный университет; он трижды входил входил в Первую команду звёзд CCHA (1976, 1979 и 1979) и в 1979 году он был назван Игроком года студенческой ассоциации. 

В составе «Нью-Йорк Айлендерс», где он был одним из ключевых защитников, стал четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли, которые были выиграны с 1980 по 1983 годы. После девяти с половиной сезонов за «Айлендерс» он завершил карьеру в возрасте 32 лет из-за проблем с коленом.

Международная 
Играл за сборную США на ЧМ-1978, на котором американцы остались без медалей, заняв итоговое шестое место.

В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3.

Играл на Кубке Канады-1981, на котором американцы заняли общее четвёртое место.

После завершения карьеры 
После завершения работал в качестве второго тренера «Канзас-Сити» (1989—1990), «Флинт Спиритс» (1990—1991) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1991—1992). На данным момент является директором по развитию скаутинга в «Нью-Йорк Айлендерс».

В 1995 году введён в Зал хоккейной славы США.

В кинематоргафе 
В фильме «Чудо на льду», который вышел в 1981 году, роль Морру исполняет Скотт Ферако.

В фильме «Чудо» его роль исполняет актёр Кейси Барнетт.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Обладатели Кубка Стэнли